Z bzw. z steht für:
 Z, Buchstabe des lateinischen Alphabets
 Z, Markenname des ehemaligen tschechoslowakischen Maschinenbauunternehmens Zbrojovka Brno
 Z, Markenname des ehemaligen italienischen Automobilherstellers Officine Meccaniche A. Zambon & C.
 Z, Kennzeichen für Luftfahrzeuge aus Simbabwe; siehe Luftfahrzeugkennzeichen#Liste der Staatszugehörigkeitszeichen
 Z, Volksrepublik China nach dem ICAO-Code
 [z], IPA-Umschrift des stimmhaften alveolaren Frikativs
 Z (Militär- und Propagandazeichen), Zeichen auf Militärfahrzeugen der Streitkräfte Russlands beim Überfall auf die Ukraine 2022
 Nissan Z, Pkw-Modell

Werktitel:
 Z (Roman), Roman von Vassilis Vassilikos
 Z (Film), Film von Constantin Costa-Gavras
 Z (comme Z), ursprünglicher Titel des französischen Spielfilms Final Cut of the Dead von Michel Hazanavicius (2022)
 Z., Titel eines Textes von Harry Kramer; siehe Harry Kramer#Schriften
 Z. Zeitschrift Marxistische Erneuerung, deutsche Zeitschrift
 Z, Album der Band My Morning Jacket
 Z: The Beginning of Everything, US-amerikanische Fernsehserie
 Z (Computerspiel), Echtzeit-Strategiespiel

Mathematik:
 Z, Zeichen für Zähler; siehe Bruchrechnung
 , Menge der ganzen Zahlen; siehe Ganze Zahl
 z, Koordinaten der 3. Achse im kartesischen Koordinatensystem

Informatik:
 Z, formale Spezifikationssprache; siehe Z-Notation
 .Z, Dateinamenserweiterung für komprimierte Dateien des Unix-Programmes compress

Physik, Chemie und Astronomie:
 Z, Zeichen für die Ordnungszahl
 Z, Formelzeichen für die Impedanz
 Z, Formelzeichen für die Wellenimpedanz; siehe Wellenwiderstand
 Z-Boson, Eichboson der schwachen Wechselwirkung
 Z, Stereodeskriptor zur Unterscheidung konfigurationsisomerer Verbindungen; siehe Deskriptor (Chemie)#E-, Z-
 Z, Formelzeichen für den Kompressibilitätsfaktor, zur Beschreibung der Abweichung eines realen Gases von einem idealen Gas. 
 z, Symbol für die Ladungszahl
 z, Formelzeichen für die Rotverschiebung

Internationales Einheitensystem:
 Z, Abkürzung für die Vorsilbe Zetta, Trilliarde; siehe Vorsätze für Maßeinheiten#SI-Präfixe
 z, Abkürzung für die Vorsilbe Zepto, Trilliardstel; siehe Vorsätze für Maßeinheiten#Zepto

Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Sambia
 Landkreis Zwickau, Deutschland
 Astana, Kasachstan
 Osch, Kirgisistan
 Gouvernement Bekaa, Libanon
 Metro Manila, Philippinen
 Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Saragossa (auslaufend), Spanien
 Zlínský kraj, Tschechien

Personen
 Rachel Z (* 1962), US-amerikanische Jazzpianistin
 Roy Z (* 1968), US-amerikanischer Gitarrist, Komponist und Produzent
 Z (Rapper), deutscher Rapper

Siehe auch:
 Nenngröße Z, Maßstab von Modellbahnen
 Baureihe Z
 Zet
 Zett
 Cet

Abkürzung